Le Vésuve est un volcan italien qui a connu plusieurs éruptions ayant laissé des traces dans l'histoire humaine. Parmi elles, les plus notables sont :
 celle de 79 ;
 celle de 1631 ;
 celle de 1864 ;
 celle de 1906 ;
 celle de 1944.